ANR — аббревиатура с рядом значений, в частности:

 Аккинени Нагесвара Рао (1923—2014) — индийский актёр и продюсер, наиболее влиятельная фигура в истории телугуязычного кино, лауреат премии имени Дадасахеба Фальке (частое обозначение в прессе).
 ANew Revolution — американская хард-рок-группа.
 Awesome New Republic — американская инди-рок-группа.
 Партия Колорадо — парагвайская политическая партия, оригинальное название  (ANR-PC).
 ,  — спецслужба Демократической Республики Конго.
  - австралийская государственная железнодорожная сеть.
 Код Антверпенского Международного аэропорта по IATA.
 Активное шумоподавление (active noise reduction).
 Application Not Responding — "Приложение не отвечает", состояние приложения в операционной системе Android. См. http://developer.android.com/intl/ru/training/articles/perf-anr.html